Escuela Superior de Guerra es el nombre de varias instituciones educativas castrenses:

 la Escuela Superior de Guerra de la Argentina;
 la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Argentina;
 la Escuela Superior de Guerra de Colombia;
 la Escuela Superior de Guerra de España;
 la Escuela Superior de Guerra de Francia;
 la Escuela Superior de Guerra Aérea del Perú;
 o la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú.